Unterbruck ist der Ortsname von

 Unterbruck (Fahrenzhausen), Ortsteil der Gemeinde Fahrenzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Unterbruck (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Tirschenreuth, Bayern mit Schloss Unterbruck
 Unterbruck (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft der Gemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich